Capuanus ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, am südlichen Rand des Palus Epidemiarum, südlich des Kraters Mercator und westlich von Cichus.
Der Kraterrand ist stark erodiert und das Innere von Lava geflutet.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Astronomen Francesco Capuano Di Manfredonia offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Capuanus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)